«Призрак едет на Запад» (, , 1935) — английский  художественный фильм французского кинорежиссёра Рене Клера. Экранизация произведения, автор которого — Эрик Кьюн.

Сюжет 
Пегги Мартин, дочь богатого американского бизнесмена, уговаривает своего отца купить старинный шотландский замок у Дональда Глори, разобрать его до последнего кирпичика и, погрузив на корабль, перевезти во Флориду. Неотъемлемой частью сделки является привидение, которое обитает в замке несколько сотен лет. Мёрдок Глори, именно так звали привидение при жизни, погиб в результате несчастного случая в XVIII веке.

Чтобы обрести покой, Мёрдок Глори должен добиться того, чтобы потомок вражеского ему рода МакЛагенсов признал, что один Глори стоит пятидесяти МакЛагенсов.     

Между нынешним хозяином замка, Дональдом, и Пегги завязываются романтические отношения.

Интересные факты 
 В 1936 году Рене Клер был номинирован на престижную премию «Кубок Муссолини», присуждавшуюся на Венецианском кинофестивале вплоть до 1942 года.

См. также 
«Кентервильское привидение» — рассказ Оскара Уайльда

Ссылки 

Фильмы Рене Клера
Кинокомедии Великобритании
Экранизации литературных произведений
Кинокомедии 1935 года
Чёрно-белые фильмы Великобритании
Фильмы на английском языке
Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы ужасов 1935 года
Фильмы о привидениях
Фильмы ужасов о домах со сверхъестественной силой
Чёрно-белые фильмы ужасов
Комедийные фильмы ужасов